El término GLARP puede referirse a:

GLARP-IIPD: Siglas de "Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional" para la inserción e integración de personas con discapacidad
GLARP: Siglas de "Gay and Lesbian Association of Retiring Persons", organización de EUA sin fines de lucro formada en 1996  para llamar la atención sobre el problema del envejecimiento en la comunidad LGBT.